El nombre de Alonso de Fonseca o Alfonso de Fonseca puede referirse a:
 Alonso de Fonseca o Alonso I de Fonseca, (1418-1473), obispo de Ávila, arzobispo de Sevilla y Señor de Coca.
 Alonso de Fonseca y Acevedo (Alonso II de Fonseca) (1440-1512), arzobispo de Santiago de Compostela.
 Alonso de Fonseca y Ulloa (Alonso III de Fonseca), (1476-1534), arzobispo de Santiago de Compostela y de Toledo, hijo de Alonso de Fonseca y Acevedo y de María de Ulloa.
 Alonso Ulloa de Fonseca Quijada (1422-1505) (a veces llamado Alonso de Fonseca Quijada), obispo de Ávila, Cuenca y Osma y señor de Villanueva de Cañedo (Salamanca).
 Juan Alonso de Fonseca, segundo hijo de don Rodrigo de Messia (o Mejía) y de Mayor de Fonseca (pariente los anteriores), de los cuales heredó el Palacio de la Salina o Palacio de Fonseca, en Salamanca.